Dries (plein)

En daarnaar zijn de volgende gehuchten genoemd:
Dries (Leudal), een buurtschap bij Neer in de gemeente Leudal in de Nederlandse provincie Limburg.
Dries (Millen), een gehucht in de deelgemeente Millen in de Belgische provincie Limburg.
Dries (Nevele), een gehucht in de gemeente Nevele in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen.
Dries 't Nelleken, een dries in de deelgemeente Sint-Kwintens-Lennik in de Belgische provincie Vlaams-Brabant

Verder:
Dries (voornaam)
Dries (wielerploeg)